Tupelo Honey (album van Van Morrison), een album van de Britse zanger Van Morrison
 Tupelo Honey (single van Van Morrison), een single van de Britse zanger Van Morrison
 Tupelo Honey (Nederlandse rockband), een Nederlandse rockband
 Tupelo Honey (Canadese rockband), een Canadese rockband

Zie ook 
 Nyssa ogeche, een boom in de Verenigde Staten waarvan de honing bekendstaat als tupelo honey